Сухецкий — фамилия; имеет женскую форму Сухецкая.
 Сухецкий, Пётр Петрович (1937—2005) — колхозник, звеньевой механизированного звена, Герой Социалистического Труда
 Сухецкий, Хенрик (1811—1872) — польский филолог, педагог, автор учебников, профессор Карлова и Ягеллонского университетов.